Facelift Deer — эстонская музыкальная группа из города Пярну, Эстония, играющая в стиле альтернативный рок. 

Facelift Deer была создана в 2010 году в вокалиста и гитариста Гертруда Лихаойа и ААпа-Ээрика Лайа. Через несколько месяцев исполнения стоунер-рока, к ним присоединились Паал Пильнер и Эрко Эблаус. Два певца, больше играющие альтернативный и стоунер-рок, выпустили “Eiffel” and “Harlequin”, и были хорошо приняты на музыкальной сцене родного города. После короткого всплеска успеха в маленьком городке пришло осознание того, что прогресс группы умер вместе с ним. В скором времени Эрко Эблаус и Гертруда Лихаойа были заменены на Расмуса Ряндвее и Карла Калласа соответственно. В 2011 году Facelift Deer приняли участие на национальном конкурсе музыкальных групп “Noortebänd”, но не имели большого успеха из-за неопытности играть вживую. Это мотивировало группу работать еще усерднее, и вскоре был выпущен первый сингл “Brothers” ("Братья"), который назывался “Best new demo” ("Лучшее новое демо") по общенациональной радиостанции R2. 

В конце 2012 года они пришли на другой конкурс “Noortebänd”, только ушли из него рано из-за успеха Рандве в Estonian Pop Idol. Этот сольный успех вызвал напряженность среди участников группы. Пока Расмус шел к финалу, группа продолжала создавать новый материал, и представили сингл "Dance" ("Танцуй") на национальном отборе на конкурс песни Евровидение Eesti Laul. “Dance” первой была исполнена в финале Estonian Pop Idol, где Ряндвее выиграл титул и контракт с Universal Music. Этот успех достиг 8-го места в финале с песней "Dance". Началась серия концертов, и одновременно группа приступила к работе над альбомом. Летом 2013 года рекордный прогресс стартовал с продукции Sethh,результатом чего стал одноимённый альбом в сотрудничестве с Universal Music. Альбом получил две награды эстонских конкурсов — "Лучший новичок" и "Лучший рок-альбом".

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Рок-группы Эстонии